Ганоцкий — фамилия; имеет женскую форму Ганоцкая.
 Ганоцкий, Василий Леонтьевич — советский и украинский художник-живописец.
 Ганоцкий, Леонид Александрович (1921—2000) — советский работник строительной отрасли, экскаваторщик, Герой Социалистического Труда.